Шевино:

Населённые пункты 
 Шевино — деревня в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Шевино — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Озёра 
 Шевино — озеро в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Шевино — озеро в Россонском районе Витебской области Белоруссии.
 Шевино — озеро в Себежском районе Псковской области России.